Die Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1980/81 war die dritte Oberligaspielzeit.

Der SV Sandhausen sicherte sich mit einem Punkt Vorsprung auf dem Vorjahresmeister den Amateuren vom VfB Stuttgart die Meisterschaft. Durch die Umwandlung von einer zweigleisigen in eine eingleisige 2. Fußball-Bundesliga zur Saison 1981/82 gab es in diesem Jahr keine Aufsteiger aus den Oberligen. Sandhausen nahm daraufhin an der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen den 1. FC Paderborn verlor.

In die untergeordneten Ligen stiegen der 1. FC Eislingen, DJK Konstanz sowie die erst im Vorjahr aus der Verbandsliga aufgestiegenen SV Neckargerach, SC Pfullendorf und VfR Aalen ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der FV Lauda aus der Verbandsliga Baden, der SV Kuppenheim aus der Verbandsliga Südbaden sowie die Sportfreunde Schwäbisch Hall aus der Verbandsliga Württemberg, als jeweiliger Staffelmeister auf. Aus der aufgelösten 2. Bundesliga Süd stiegen der SSV Ulm 1846 und der VfB Eppingen ab.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Baden-Württemberg-Meister

Literatur 

1981
Fußballsaison 1980/81